Il singolare del torneo di tennis Fairfield Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Steve DeVries che ha battuto in finale Jared Palmer 6-4, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Alex O'Brien (primo turno)
 Jared Palmer (finale)
 David Witt (secondo turno)
 Tommy Ho (secondo turno)

 David Nainkin (secondo turno)
 Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Lan Bale (primo turno)
 Jimmy Arias (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fairfield Challenger 1993